Клеоним () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
 Клеоним (V век до н. э.) — древнегреческий афинский политический деятель, демагог и полководец времён Пелопоннесской войны
 Клеоним (погиб в 371 году до н. э.) — спартанский военачальник, погибший в битве при Левкрах
 Клеоним (IV—III века до н. э.) — спартанский военачальник, сын царя Клеомена II
 Клеоним (III век до н. э.) — тиран Флиунта